Nicholas R. Moore (1756-1816) – politico statunitense
Nicholas Moore (1918-1986) – poeta inglese
 Nicholas Moore – pseudonimo del regista Mario Bianchi